Afrikanska mästerskapet i fotboll 1965 spelades i Tunisien. Precis som 1963, spelade sex lag i två trelagsgrupper. Ghana försvarade titeln, genom att finalslå Tunisien i finalen med 3–2 efter förlängning.

Kvalspel

Zon 1 

Marocko och Nigeria drog sig ur; Förenade Arabrepubliken kvalificerade, men drog sig också ur då man inte hade diplomatiska förbindelser med Tunisien. Sudan erbjöds att få deras plats men tackade nej; Kongo-Léopoldville bjöds in och tackade ja.

Zon 2 

Ursprunglig tabell
Innan Kenya diskvalificerades.

Zon 3

Zon 4

Playoff
Efter att Förenade Arabrepubliken drog sig ur meddelade Caf att det skulle bli ett playoff mellan andraplacerade lagen för att bestämma ersättaren för Förenade Arabrepubliken. Sudan tackade nej till att delta. Matchen var planerad att spelas i Ghana den 31 oktober 1965 men Guinea drog sig ur strax före detta datum.

Huvudturneringen

Grupp A 

Tunisien till final efter slantsingling.

Grupp B

Slutspel

Match om tredje pris

Final

Skytteligan

Externa länkar 
 RSSSF

Källor 

1965 i Tunisien
1965
Fotboll i Tunisien
Fotbollsåret 1965